Rockin' All Over the World (album), een album van Status Quo.
Rockin' All Over the World (lied), een lied van John Fogerty, tevens gecoverd door Status Quo.